Дерени́к Карапе́тович Демирчя́н (, Ахалкалаки, Грузино-Имеретинская губерния, Российская империя — 6 декабря 1956, Ереван, Армянская ССР, СССР) — армянский советский писатель, поэт и переводчик, драматург, педагог. Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1940). Академик Академии наук Армянской ССР (1953).

Биография 

В 1909 г. окончил педагогический факультет Женевского университета. Работал педагогом, входил в литературный кружок Вернатун.

Первый сборник стихов вышел в 1899.

В 1934 году — делегат от Армянской ССР на Первом съезде писателей СССР.

Автор пьес «Наполеон Коркотян», «Капутан», «Страна родная» (1939), монументального романа «Вардананк» (ч. 1—2, 1943—46, 2-е переработанное издание, 1951) о Вардане Мамиконяне и народно-освободительной войне армян 451 года.

Награды 
 орден Ленина (31.01.1939)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (30.04.1945; 27.06.1956)
 медали
 Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1940)

Литература 
 Мурадян Г. Б., Дереник Демирчян, Ереван, 1956

Примечания

Ссылки 
 
 
 Биография
 Музей Демирчяна
 Armenianhouse.org
 Demirchyan в IMDB
 
 «Литературная газета», 1941, № 19 (933), 11 мая, стр. 3

Выпускники Женевского университета
Писатели Армении
Поэты Армении
Академики АН Армянской ССР
Похороненные на Тохмахском кладбище